Забележка: От списъка е изключен терористичният акт срещу Световния търговски център в Ню Йорк от 11 септември 2001 г., когато общият брой на жертвите – пътници в двата самолета и хора в сградата възлиза на 2740 души

Български самолетни катастрофи 
Списък на самолетните катастрофи с български граждански самолети за периода 1952 – 2013 г. Загинали – 540, оцелели -246.

Източници

Външни препратки 

 Aviation Safety Network База от данни, създадена през 1996 г. Съдържа описания на катастрофи и инциденти на 12 200 пътнически, военни и фирмени реактивни самолета от 1943 г. насам
 АЕРО, Българският авиационен форум 

!
Списъци